Osoby o nazwisku Rapoport:
 Icchak Chaim Rapoport – Naczelny rabin Wrocławia i Śląska
 Natan Rapaport lub Rapoport – artysta i rzeźbiarz
 Anatol Rapoport (1911–2007) – amerykański psycholog rosyjskiego pochodzenia
Inne:
 (16180) Rapoport – planetoida